«Місто страху» (1959) — американський фільм-трилер, реж. Ірвінг Лернер.
 «Місто страху» (1984) — американський фільм-трилер, реж. Абель Феррара.
 «Місто страху» (1994) — французький комедійно-кримінальний фільм, реж. Ален Берберян.